Das Adjektiv, besser Partizip ābād () wird als Suffix (-ābād) für die Benennung von Städten verwendet und bedeutet (wie , ābādān; Abadan ist auch der Name einer iranischen Stadt) bewohnt, bebaut, kultiviert oder wohlgeordnet. Es ist ein häufiger Bestandteil von Ortsnamen iranischer Herkunft in Zentral- und Südasien. Aufgrund lokaler Lautverschiebungen tritt es auch als -abat, -abot oder -obot auf.

Iran 
 Chorramabad
 Dowlatabad
 Firuzabad
 Flughafen Teheran-Mehrabad
 Gonabad
 Chalilabad
 Mahabad
 Nadschafābād 
 Nazarabad 
 Soltanabad

Armenien 
 Vagharschabad (Wagharschapat)

Afghanistan 
 Nawabad
 Dschalalabad
 Chanabad
 Asadabad
 Aliabad
 Faizabad
 Zangabad

Indien 
 Hyderabad 
 Ahmedabad
 Muradabad
 Allahabad
 Ghaziabad
 Faridabad
 Secunderabad
 Aurangabad
 Murshidabad

Aserbaidschan 
 Nazarabad
 Chalilabad
 Cəlilabad

Pakistan 
 Abbottabad
 Faisalabad
 Hyderabad
 Islamabad
 Karimabad
 Muzaffarabad

Turkmenistan 
 Aşgabat („Stadt der Liebe“)
 Balkanabat
 Türkmenabat

Kirgisistan 
 Dschalalabat

Usbekistan 
 Bekobod 
 Yangiobod
 Zafarobod
 Yangirobod
 Beshrabot
 Dehqonobod
 Nurobod (Usbekistan)
 Sherobod
 Muzrabot
 Xalqobot (Stadt des Volkes)
 Mirobod
 Yunusobod
 Haqqulobod

Tadschikistan  
 Kolchosobod
 Muminobod
 Safarobod

Anmerkungen 

Ortsnamen-Endung
Siedlungsname
Indoiranische Sprachen
Persische Phrase